Prapovijesne naseobine sojenica oko Alpa je 111 malenih individualnih lokaliteta na kojima se nalaze ostaci prapovijesnih naselja sojenica ili sošnica (kuća na sohama, drvenim kolcima sličnim štulama s račvom na vrhu), izgrađenih od oko 5.000 do 500. pr. Kr. na rubovima jezera, rijeka ili močvara na Alpama ili oko njih. Iskapanja koja su izvođena na nekima od njih su dovela do važnih otkrića o životu ljudi tijekom neolitika i brončanog doba u alpskoj Europi, kao i o načinu njihove komunikacije s okolišem. Najveći broj ovih lokaliteta, njih 56, nalazi se u Švicarskoj, a ostale su u Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Italiji i Sloveniji. 

Naselja su jedinstvene skupine izvanredno očuvanih i kulturno bogatih arheoloških lokaliteta, koji čine najvažniji izvor za istraživanje ranih poljoprivrednih društava u ovom području. Zbog toga su upisana na UNESCO-ov popis mjesta svjetske baštine u Europi 2011. godine.

Popis lokaliteta

Izvori

 Interaktivna karta lokaliteta alpskih sojenica

Poveznice
 Ljubljanski drveni kotač

Vanjske poveznice
 Interakvitna mapa s lokalitetima alpskih sojenica na UNESCO-ovim stranicama

Prapovijesni arheološki lokaliteti u Europi
Svjetska baština u Austriji
Svjetska baština u Francuskoj
Svjetska baština u Njemačkoj
Svjetska baština u Italiji
Svjetska baština u Sloveniji
Svjetska baština u Švicarskoj
Arheološki lokaliteti u Austriji
Prapovijesni arheološki lokaliteti u Francuskoj
Arheološki lokaliteti u Njemačkoj
Prapovijesni arheološki lokaliteti u Italiji
Arheološki lokaliteti u Sloveniji
Arheološki lokaliteti u Švicarskoj